Canalense – abitanti di Canals (Spagna)
Canalense – abitanti di São Simão (Goiás)